Schwanden ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Schwanden (Blaichach), Ortsteil der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwanden (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schwanden (Isny), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwanden (Kottweiler-Schwanden), Ortsteil der Gemeinde Kottweiler-Schwanden, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Schwanden (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwanden (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwanden (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Schwanden GL, ehemalige Gemeinde im Kanton Glarus
 Schwanden bei Brienz, Gemeinde im Amtsbezirk Interlaken des Kantons Bern (bis 1911 offiziell Schwanden)
 Schwanden (Schüpfen), Ortsteil der Gemeinde Schüpfen, Kanton Bern
 Schwanden bei Köniz, Ortsteil der Gemeinde Köniz, Kanton Bern
 Schwanden bei Rüderswil, Ortsteil der Gemeinde Rüderswil, Kanton Bern
 Schwanden bei Wynigen, Ortsteil der Gemeinde Wynigen, Kanton Bern
 Schwanden bei Sigriswil, Ortsteil der Gemeinde Sigriswil, Kanton Bern
 Schwanden NW, Ortsteil der Gemeinde Oberdorf NW, Kanton Nidwalden
 Schwanden UR, Ortsteil der Gemeinde Unterschächen, Kanton Uri
 Schwanden ZH, Ortsteil der Gemeinde Richterswil, Kanton Zürich

Schwanden ist der Familienname folgender Personen:
 Burchard von Schwanden (um 1245–1310), 12. Hochmeister des Deutschen Ordens

Siehe auch:
 Schwand
 Schwendbau – zur Namenkunde
 Schwenden